Gråborg kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråborg (Saltvik, Åland), 
 Gråborg, Kimitoön, Åboland,

Sverige 

 Gråborg, fornlämning, Mörbylånga kommun, Kalmar län,

Se även
Gråberg
Gråberget

Robotskapade Finlandförgreningar